Red Wave: 4 Underground Bands from the Soviet Union est un double album de compilation de rock russe sorti en 1986 regroupant quatre groupes de rock originaires de Léningrad : Aquarium , Kino, Alissa et Strannye Igri.

C'est le premier album de musique russe à sortir aux États-Unis.

Liste des chansons

Notes et références 

Album musical sorti en 1986
Album de rock russe